Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Cammy MacGregor e Catherine Suire che hanno battuto in finale Patty Fendick e Meredith McGrath 6–3, 7–6(3).

Teste di serie 

 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (primo turno)
 Karina Habšudová /  Claudia Porwik (semifinali)

 Michelle Jaggard-Lai /  Nicole Bradtke (primo turno)
 Jo-Anne Faull /  Angie Woolcock (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1993